Græse (plaats), plaats in Denemarken
 Græse (parochie), parochie in Denemarken